John Tate (1955–1998) – amerykański bokser
 John Torrence Tate (ur. 1925) – amerykański matematyk
 John Tate (1915–1979) – australijski aktor
 John Tate (zm. 1515) – lord major Londynu i deputowany do Izby Gmin